Ford Fairmont (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1978–1983.
 Ford Fairmont (Australia) – samochód osobowy produkowany na rynek australijski w latach 1965–2008.